Flughafen Chicago steht für folgende Flughäfen in Chicago:

 Chicago O’Hare International Airport
 Chicago Midway Airport
 Meigs Field, 2003 geschlossen
 Flughafen Chicago-Aurora, Regionalflughafen